Loznica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Loznica, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Loznica, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Loznica, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
en Serbie
Loznica, une ville située dans le district de Mačva ;
Loznica, une localité située sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Loznica, un village situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.